Frederik 6. eller Frederik VI kan henvise til:

Regenter 
 Frederik 6. (1768-1839) – konge af Danmark 1808-1839
 Frederik 6. af Zollern (død 1298) – greve af Zollern ca. 1288-1298
 Frederik 6. af Schwaben (1167-1191) – hertug af Schwaben 1170-1191
 Frederik 6. af Baden-Durlacd (1617-1677) – markgreve af Baden-Durlach 1659-1677
 Frederik 6. af Hessen-Homburg (1769-1829) – landgreve af Hessen-Homburg 1820-1829

Kunst 
 Frederik 6. (skulptur) – skulptur af den danske konge i Frederiksberg Have udført af Herman Wilhelm Bissen

Skibe 
 Frederik den Sjette (skib, 1830) – dampskib fra 1830 opkaldt efter den danske konge